Brastad kan syfta på:

 Brastads socken – en socken i Bohuslän
 Brastads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Brastads församling – en församling i Göteborgs stift
 Brastads kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Brastads församling
 Brastads distrikt – ett distrikt i Lysekils kommun och Västra Götalands län 2016–
 Brastad – en tätort och kyrkbyn i Brastads socken i Lysekils kommun